

Pessoas
Pedro Augusto - radialista brasileiro.
Pedro Augusto de Saxe-Coburgo e Bragança - princípe brasileiro, neto do imperador D. Pedro II e sobrinho da Princesa Isabel, forte candidato a sucessão de Isabel até o nascimento do filho desta.

Desambiguações de antropônimos